Геродот может означать:

 Геродот Галикарнасский — древнегреческий историк, автор первого полномасштабного исторического трактата — «Истории».
 Геродот — древний ударный кратер, расположенный на видимой стороне Луны.